Džudaško natjecanje za žene u kategoriji do 63 kilograma na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Janeiru održano je 9. kolovoza u Carioca Areni 2.

U ovoj kategoriji natjecale su se 26 džudašice iz 26 država U prednatjecanju bile su podijeljene u 4 skupine, iz kojih su se pobjednice borile dalje u poluzavršnici i završnici. Džudašice koje su došle do završnice, plasirale su svoje protivnice iz prednatjecanja u repasaže i kasnije borbu za brončano odličje s poraženima u poluzavršnici.

Zlatno odličje osvojila je slovenska džudašica Tina Trstenjak, koja je u završnici svladala Francuskinju Clarisse Agbegnenou sa 101:0. Brončano odličje podijelile su Izraelka Yarden Gerbi i Nizozemka Anicka van Emden.

Rezultati

Repasaži

Borba za brončano odličje

Izvori 

 www.rio2016.com - Džudo, žene do 63 kg  

Džudo na OI 2016.